Roycroft ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Roycroft (1915–2011), australischer Vielseitigkeitsreiter
 Dan Roycroft (* 1978), kanadischer Skilangläufer
 David Roycroft (* 1947), britischer Diplomat
 John Roycroft (* 1929), englischer Schachkomponist
 Kenneth Roycroft, Pseudonym für Horst Friedrichs (Autor) (* 1943), deutscher Autor und Übersetzer
 Sean Roycroft (* 1985), schottischer Fußballspieler

Roycroft steht für:
 Roycroft (Kunst), Vereinigung von Kunsthandwerkern, Schriftstellern und Philosophen